Данијел Бертони (; Баија Бланка, 14. март 1955) бивши је аргентински фудбалер.

Kаријера​ 
Каријеру је започео 1972. године у другој аргентинској лиги, за Килмес. Након годину дана је пребачен у прву лигу, у Индепендијенте, где је освојио један национални трофеј и неколико међународних титула. Године 1978. одлази у Шпанију како би играо за Севиљу. Дуго година је играо у италијанској лиги, углавном за Фјорентину и Наполи.

Репрезентативна каријера 
Бертони је за репрезентацију Аргентине играо тридесет и један пут између 1974. и 1982, као и на два Светска првенства у фудбалу 1978. и 1982. године. На Светском купу 1978. године постигао је трећи гол Аргентине у финалу против Холандије, резултатом 3:1 у продужетку.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Награде и титуле​

Клубови​

Индепендијенте 

 Прва лига: 1977.
 Копа либертадорес: 1973, 1974, 1975.
 Интерамерички куп: 1973, 1974, 1976.
 Интерконтинентални куп: 1973.

Репрезентација​

Аргентина 

 Светско првенство: 1978.

Индивидуалне​ 

 Кућа славних Фјорентина: 2018.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 Статистика Бертонијевих мечева, Листа аргентинских играча у Италији после 1945. године

Рођени 1955.
Биографије живих особа
Аргентински фудбалери
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Наполија
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Севиље
Фудбалери Индепендијентеа
Фудбалери Удинезеа
Фудбалери на Светском првенству 1978.
Фудбалери светски прваци
Фудбалери на Светском првенству 1982.